Das Wort Castelletto (Verniedlichungsform des italienischen Castello, deutsch: Schloss, Burg) ist Teil des Namens mehrerer italienischer Orte:

 Castelletto Cervo, in der Provinz Biella (Piemont)
 Castelletto d’Erro, in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Castelletto di Branduzzo, in der Provinz Pavia (Lombardei)
 Castelletto d’Orba, in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Castelletto Merli, in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Castelletto Molina, in der Provinz Asti (Piemont)
 Castelletto Monferrato, in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Castelletto sopra Ticino, in der Provinz Novara (Piemont)
 Castelletto Stura, in der Provinz Cuneo (Piemont)
 Castelletto Uzzone, in der Provinz Cuneo (Piemont)

Castelletto bezeichnet daneben:
 Castelletto (Genua), ein Stadtviertel von Genua

Castelletto ist der Familienname von
 Jean-Charles Castelletto (* 1995), französisch-kamerunischer Fußballspieler